Aleso o Alisco – figlio di Agamennone citato da Omero, Pausania e Ovidio
 Aleso – figlio di un indovino e fondatore di Falerii citato da Virgilio